Novisuccinea är ett släkte av snäckor. Novisuccinea ingår i familjen bärnstenssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bärnstenssnäckor
Novisuccinea